Ruge peut faire référence à : 

 Arnold Ruge (1802-1889), un philosophe allemand
 Otto Ruge (1882-1961), un général norvégien
 Friedrich Ruge (1894-1985), un amiral allemand

Voir aussi
 Ruges, un ancien peuple germanique provenant de la Baltique
 Éraric dit « le Ruge» (? - 541), bref roi des Ostrogoths d'Italie